

Aziende 
 OVB Holding – azienda finanziaria tedesca

Codici 
 OVB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Novosibirsk-Tolmačevo (Russia)